

França 
 Abbeville — cidade e comuna do departamento do Somme

Estados Unidos da América 
 Abbeville (Alabama)
 Abbeville (Carolina do Sul)
 Abbeville (Geórgia)
 Abbeville (Luisiana)
 Abbeville (Mississippi)

Desambiguações de topônimos